Komandoo est un nom propre qui peut désigner :
 Komandoo, une île de la subdivision de Lhaviyani aux Maldives ; 
 , une île de la subdivision de Shaviyani aux Maldives.